Rozseč ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rozseč, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Rozseč, Gemeinde im Okres Jihlava, siehe Rozseč u Třešti
Rozseč nad Kunštátem, Gemeinde im Okres Blansko